Монсан  (порт. Monção) — топоним.

 Монсан — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Виана-ду-Каштелу. 
 Монсан (Мараньян) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Монсан (район) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.